River Lochy ist der Name zweier schottischer Flüsse:

* River Lochy (Loch Linnhe), ein Fluss im Great Glen, der Loch Lochy entwässert und in Fort William in den Meeresarm Loch Linnhe mündet
 River Lochy (Orchy), ein Fluss in den westlichen Highlands Schottlands, der unterhalb des Ortes Tyndrum den kleinen See Lochan na Bi entwässert und oberhalb von Dalmally in den Fluss Orchy mündet